Federation Cup 1963 var den første udgave af Fed Cup. Turneringen var blevet oprettet i anledning af International Tennis Federations 50 års jubilæum som en kvindelig pendant til mændenes Davis Cup. Den første Fed Cup-turnering havde deltagelse af 16 nationer, og alle kampene blev spillet i Queen's Club i London, Storbritannien i perioden 17. – 20. juni 1963.

Finalen blev vundet af USA's hold bestående af Billie Jean King og Darlene Hard, som besejrede Australien med 2-1. Australiens hold bestod af Margaret Court og Lesley Turner Bowrey.

Danmarks hold, som røg ud i 1. runde, bestod af Vera Johansen og Pia Balling.

Resultater

Kilder 
 Fed Cup

Noter 

Fed Cup
Sport i 1963
Tennis i Storbritannien
Sport i London